Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Lewalski – polski działacz gospodarczy, inżynier mechanik
 Krzysztof Lewalski – polski historyk